Новая Зеландия впервые приняла участие в летних Олимпиадах в 1908 году на Играх в Лондоне, вместе с Австралией они послали общую команду под названием Австралазия. В 1912 году в Стокгольме также выступала объединённая команда Австралазии, а уже в 1920 году на Играх в Антверпене Новая Зеландия выступала самостоятельно.

Участие Новой Зеландии в Олимпиаде в Монреале вызвало скандал. 26 африканских стран бойкотировали Игры, таким образом выражая протест против проведения регбийной сборной Новой Зеландии матча в ЮАР.

Новая Зеландия выступала практически на всех зимних Олимпийских играх, начиная с 1952 года, пропустив только Игры 1956 года в Осло и Игры 1964 года в Инсбруке.

Спортсмены Новой Зеландии завоевали в общей сложности 117 медалей, включая 46 золотых, на летних Олимпиадах. Самыми успешными видами спорта для новозеландцев являются академическая гребля, лёгкая атлетика, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ. Наиболее успешными спортсменам являются гребчиха на байдарках Лиса Кэррингтон (5 золотых наград), гребец на байдарках Иэн Фергюсон (4 золота), гребец на байдарках Пол Макдоналд (3 золота), легкоатлет Питер Снелл (3 золота). Знаменитый конник сэр Марк Тодд в 2016 году стал первым в истории новозеландцем, принявшим участие в семи Олимпийских играх.

На зимних Олимпийских играх новозеландцы завоевали три медали. Серебряная медаль, выигранная Аннелиз Кобергер на зимней Олимпиаде в Альбервиле в соревнованиях по горнолыжному спорту, стала первой медалью, выигранной на зимних Олимпиадах спортсменами из Южного полушария.

НОК Новой Зеландии был создан в 1911 году и признан МОК в 1919 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх* 

 *Данная таблица не включает медали, завоёванные Новой Зеландией в составе команды Австралазии.

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали в летних видах спорта

Медали в зимних видах спорта

Новозеландские спортсмены, выигравшие не менее 3 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Новой Зеландии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Новая Зеландия на официальном сайте Олимпийского движения
 
 
 Athletics in the 1966 Encyclopaedia of New Zealand has a paragraph on each Olympiad and Empire Games to 1964